Lorna est un nom propre qui peut avoir plusieurs significations.

Prénom 
Lorna est un prénom espagnol qui signifie: .

Pour les articles sur les personnes portant le prénom Lorna, consulter la .

Animaux 
 Memphis lorna : papillon.

Chanteuse 
 Lorna est une chanteuse panaméenne de reggaeton.

Films  
 Lorna Doone, film muet américain de 1922 ;
 Lorna l'exorciste, film français de 1974 ;
 Le Silence de Lorna, film sorti en 2008.

Aéronautique 
 Lorna est le nom de code attribué par les Alliés à l'avion militaire japonais Kyushu Q1W durant la Seconde Guerre mondiale.

Notes et références